

Техніка 
Light Armored Vehicle (англ. «легка броньована машина»):

 General Motors LAV — сімейство канадських броньованих машин (LAV I, LAV II, LAV III, LAV-25, LAV 6 тощо).
 LAV — сімейство американських броньованих машин виробництва Cadillac Gage (LAV 100, LAV 150, LAV 300, LAV 600).
 Iveco LAV III — варіант бронеавтомобіля Iveco LMV.

Інше 

 LAV — сербська марка пива.
 Lav Eli — вірменський альтернативний рок-гурт.

Див. також 

 Лав
 Love